Ромаши — топоним в России:
 Ромаши — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Ромаши — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Ромаши — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Ромаши — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Ромаши — остров в Ладожском озере.